Ringaren i Notre Dame kan syfta på

 Ringaren i Notre Dame (bok) – bok av Victor Hugo från 1831
 Ringaren i Notre Dame – titelfiguren i boken, se Quasimodo
 Ringaren i Notre Dame (pjäs) – en teaterpjäs från 1835
 Notre-Dame de Paris (musikal) – en fransk musikal från 1998

Filmer
 Ringaren i Notre Dame (film, 1923)
 Ringaren i Notre Dame (film, 1939)
 Ringaren i Notre Dame (film, 1956)
 Ringaren i Notre Dame (film, 1982)
 Ringaren i Notre Dame (film, 1996)
 Ringaren i Notre Dame (TV-film, 1997)